Анабель — женское имя:
 Медина Гарригес, Анабель (род. 1982) — испанская теннисистка.
 Ланглуа, Анабель (род. 1981) — канадская фигуристка.

См. также 

 Аннабель Ли — поэма Эдгара По.
 Аннабель Чонг (род. 1972) — азиатская порноактриса.